

Sigle 
 ricevuta di ritorno – abbreviazione usata impropriamente per avviso di ricevimento
 Roundup ready – colture geneticamente modificate al fine di tollerare erbicidi a base di glyphosate
 RR – Rischio relativo

Chimica 
 RR – abbreviazione dell'enzima ribonucleotide reduttasi

Codici 
 RR – codice vettore IATA di Royal Air Force
 RR – codice ISO 3166-2:BR di Roraima (Brasile)
 RR – codice ISO 3166-2:MU di Rivière du Rempart (Mauritius)

Informatica 
 RR (Round Robin) – algoritmo di scheduling
 Resource Record – record di un database DNS

Altro 
 RR (o anche R2) – nel collezionismo, nelle valutazioni di rarità, sigla che indica che un oggetto è considerato molto raro